Mary Poppins je řada stejnojmenných dětských knih, kterou napsala Pamela Lyndon Traversová.

Může se také jednat o:

 Mary Poppins – fiktivní pohádková postava 
 Mary Poppins (film) – americký film z roku 1964 natočený ve studiu Walta Disneye na motivy knih P. L. Traversové
 Mary Poppins (muzikál) – muzikál na motivy stejnojmenných knih a amerického filmu
 Mary Poppins, Goodbye – sovětský hudební film z roku 1983 studia Mosfilm